Heartland — студийный альбом английской электроклэшевой группы Client, издан 23 марта 2007 года на лейбле Out of Line в Германии. Также есть версия альбома на DVD с 8 клипами. Над звуком альбома работали такие мастера как: Мартин «Youth» Гловер и Стивен Хейг успешно огранив композиции.

Список композиций

CD 
 «Heartland» (4:26)
 «Drive» (3:58)
 «Lights Go Out» (4:12)
 «It’s Not Over» (3:36)
 «Zerox Machine» (4:08)
 «Someone To Hurt» (4:31)
 «6 In The Morning» (4:32)
 «Where’s The Rock And Roll Gone» (3:45)
 «Koeln» (2:25)
 «Monkey On My Back» (4:13)
 «Get Your Man» (2:50)
 «Heartland Reprise» (1:11)

DVD 
 «Drive»
 «Lights Go Out»
 «Zerox Machine»
 «Pornography (feat. Carl Barat)»
 «Radio»
 «In It For The Money»
 «Here And Now»
 «Rock And Roll Machine»

Синглы 
 «Lights Go Out» (Dec 2006)
 «Zerox Machine» (Jan 2007)
 «Drive» (Feb 2007)
 «It’s Not Over» (Oct 2007)

Участники записи 
 Кейт Холмс (Kate Holmes) — клавишные, вокал
 Сара Блэквуд (Sarah Blackwood) — вокал
 Эмили Манн (Emily Mann) — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Официальный сайт группы Client
 Альбом Heartland

Альбомы, спродюсированные Мартином Гловером
Альбомы Metropolis Records
Альбомы Client